Le terme rue Mercière peut faire référence à :
 la rue Mercière à Colmar ;
 la rue Mercière à Lyon ;
 la rue Mercière à Strasbourg.